Pliosaurus (Pliosauroidea) još poznati i kao Predator X su red morskih gmazova koji su se pojavili u doba rane jure. 

Njihova je prehrana uključivala ribe, glavonošce i morske gmazove. Čeljust mu je vrlo slična krokodilovoj. Pliosaur je imao četiri peraje i malen rep, a zubi na dnu čeljusti bili su mu toliko jaki da su mogli pregristi školjke.  

Većina vrsta pliosaurusa odlikuje se velikom veličinom tijela, velikom čeljusti i malim vratom, dok su druge vrste imale dulji vrat. Vrste ovog roda razlikuju se od drugih pliosaurida na temelju sedam autopomorfija, uključujući trokutaste zube u poprečnom presjeku. 

Vrlo su vješti plivaći. Vodom su se kretali na isti način kao i suvremeni pingvini, morske kornjače i vidre. Peraje upotrebljavaju kao krila, i brzo kreću. Najveći Pliosaur je dulji od 15 metara.

Nastanjivali su oceane Australije, Europe, Sjeverne Amerike i Južne Afrike.

Klasifikacija

Taksonomija 

 Red Plesiosauria
Simosaurus
 Porodica Cymatosauridae
 Porodica Pistosauridae
 Podred Plesiosauroidea
 Plesiopterys
 Thalassiodracon?
 Porodica Elasmosauridae
 Porodica Plesiosauridae
 Natporodica Cryptoclidoidea
 Porodica Cimoliasauridae
 Porodica Cryptoclididae
 Podred Pliosauroidea 
Eurycleidus
 Macroplata
 Rhomaleosaurus
 Porodica Pliosauridae
 Porodica Polycotylidae?

Filogeneza

Drugi projekti

 

Izumrle vrste
Gmazovi